Bakala kan avse:
 Bakala (djur), ett släkte spindlar
 Bakala episinoides, en spindelart
 Bakala (subprefektur), en subprefektur i Centralafrikanska republiken